Delle ist:
 eine Vertiefung, oft als Beschädigung, siehe Beule
 Delle, eine Kleinstadt in Frankreich
 Kanton Delle, ein französischer Kanton im Territoire de Belfort
 Delle (Wuppertal), eine Wüstung in Wuppertal
 Gaststätte Delle, Wohn- und Geschäftshaus in Wuppertal-Langerfeld
 Delle (Wald), Wohnplatz in Solingen-Wald
 Delle (Höhscheid),Ortslage in Solingen-Aufderhöhe
 eine Hohlform in der Geomorphologie, siehe Tal

Delle oder Dellé ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Delle (* 1974), deutscher Politiker (NPD)
 Carlo Delle Piane (1936–2019), italienischer Schauspieler
 Elena Delle Donne (* 1989), US-amerikanische Basketballspielerin
 Emilio Delle Piane (1938–2014), italienischer Jurist und Schauspieler
 Frank Delle (* 1966), deutscher Jazzmusiker
 Frank Allessa Dellé (* 1970), deutscher Reggaemusiker, siehe Dellé
 Gustav Delle (1880–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Joris Delle (* 1990), französischer Fußballtorhüter
 Marie Eugenie Delle Grazie (1864–1931), österreichische Schriftstellerin
 Mino Delle Site (1914–1996), italienischer Maler und Bildhauer
 Moana Delle (* 1989), deutsche Surferin
 Nelson Delle-Vigne Fabbri (* 1949), argentinischer Pianist und Musikpädagoge
 Nico Delle Karth (* 1984), österreichischer Segler
 Nicole Delle (* 1977), deutsche Tischtennisspielerin
 Stefano Delle Chiaie (1936–2019), italienischer Neofaschist und Terrorist
 Stefano Delle Chiaje (1794–1860), italienischer Arzt und Naturforscher
 Walter Delle Karth jun. (* 1946), österreichischer Bobfahrer
 Werner Delle Karth (* 1941), österreichischer Bobfahrer

Siehe auch:

 Delle Grazie
 Delle Karth
 Delle Piane
 Dell (Begriffsklärung)
 Dele